Jüdischer Friedhof Gliwice steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Gliwice)
 Neuer jüdischer Friedhof (Gliwice)